Мискет може да се отнася до следните мискетови сортове:

 Александрийски мускат - бял десертен сорт грозде.
 Мискет пловдивски - бял десертен сорт грозде.
 Мискет тракийски - бял десертен сорт грозде.

 Мискет дунавски - червен десертен сорт грозде.
 Мискет плевенски - червен десертен сорт грозде.
 Мискет ран - червен десертен сорт грозде.
 Мискет русенски - червен десертен сорт грозде.
 Хамбургски мискет - червен десертен сорт грозде.

 Мискет варненски - бял винен сорт грозде.
 Мискет врачански - бял винен сорт грозде.
 Мискет кайлъшки - бял винен сорт грозде.
 Мискет марковски - бял винен сорт грозде.
 Мискет сандански - бял винен сорт грозде.
 Мискет сунгурларски - бял винен сорт грозде.
 Мискет червен - бял винен сорт грозде.
 Мускат Отонел - бял винен сорт грозде.

Сортове грозде